Cesanesi – abitanti di Cesana Brianza
Cesanesi – abitanti di Cesana Torinese
Cesanesi – abitanti di Cesano (Senigallia)
Cesanesi – abitanti di Cesano Boscone
Cesanesi – abitanti di Cesano Maderno